«Помни воскресенье» () — американский драматический телефильм 2013 года режиссёра Джеффа Блекнера о молодом человеке, страдающем кратковременной потерей памяти. В главных ролях — Алексис Бледел и звезда телесериалов «Клава, давай!» и «Чак» Захари Леви. Премьера состоялась 21 апреля 2013 года в США.

Сюжет 
Молодая привлекательная девушка Молли (Алексис Бледел), студентка колледжа, и официантка на подработке, знакомится с парнем по имени Гас (Захари Леви), который работает в магазине ювелирных украшений. Романтическое знакомство и дальнейшие встречи наводят девушку на мысли о том, что наконец-то в её жизни появился замечательный человек, ведь до этого ей постоянно попадались не те парни. Но когда она присматривается к нему поближе, понимает, что с ним что-то не так. Он рассеянный, а временами забывчивый. Блестящий учёный, страдающий аневризмой, редким заболеванием, при котором нейтрализуется часть мозга, ответственная за кратковременную память. Гас каждое утро натыкается на приготовленный файл с надписью «Прочитай меня», выступающий чем-то вроде части системы поддержки, разработанной в частности его любящей сестрой Люси (Мерритт Уивер).

Таким образом, для теряющего память Гаса знакомство с Молли обещает смесь самых разных эмоций. Новый день для него как начало новой жизни. Видя любимую девушку, ему предстоит задавать вопрос, кто она такая. Но и это — шанс каждый день влюбляться в неё снова и снова.

В ролях 
 Алексис Бледел — Молли
 Захари Леви — Гас
 Мерритт Уивер — Люси
 Валери Эзлинн — Джолин
 Дэвид Хоффман — Джерри
 Джерри Эдлер — Сэм
 Энн Маккензи — Ардис
 Дэна Гурье — Бернадетт
 Лариса Олейник — Лорен
 Барри Шабака Хенли — баптист

Факты 
 Слоган фильма — «Кто сказал, что ты не можешь влюбляться каждый день?»
 Джефф Блекнер является режиссёром известных телесериалов «Юристы Бостона», «Касл», «Частная практика».
 Съёмки картины проходили в штате Луизиана, США.

Критика и отзывы 
Фильм получил в основном положительные отзывы. На сайте «Rotten Tomatoes» он имеет 71 % голосов и общий рейтинг 3,6 из 5 баллов.

Мировой релиз 
  — 21 апреля 2013 года — премьера фильма на американском телеканале ABC
  — 15 сентября 2013 года

См. также 
 «50 первых поцелуев»
 «Помни»

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница кинокомпании Hallmark на Facebook.com
 Официальная страница на сайте кинокомпании Hallmark

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы США
Телефильмы 2013 года
Фильмы США 2013 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Джеффа Блекнера
Фильмы на английском языке